De wijk Binnenstad-Noord in  Leiden heeft 554 gemeentelijke monumenten; hieronder een overzicht.

De Camp
De buurt De Camp kent 75 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

De Waard
De buurt De Waard kent 12 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Havenwijk-Noord
De buurt Havenwijk-Noord kent 48 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Havenwijk-Zuid
De buurt Havenwijk-Zuid kent 22 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Marewijk
De Marewijk kent 113 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Molenbuurt
De Molenbuurt kent 31 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Noordvest
De buurt Noordvest kent 55 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Pancras-Oost
De buurt Pancras-Oost kent 89 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Pancras-West
De buurt Pancras-West kent 56 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

d'Oude Morsch
De buurt d'Oude Morsch kent 53 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Zie ook
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Leiden
 Lijst van rijksmonumenten in Leiden, Binnenstad-Noord

Gemeentelijk monument in Leiden
Leiden